Talkie Walkie — четвёртый студийный альбом группы Air, выпущенный 27 января 2004 года. Является одним из самых успешных альбомов в истории коллектива.

Об альбоме 
Альбом, скорее всего, был назван в честь песни «Le Talkie Walkie», исполненной Сержем Генсбуром, чьё влияние на дуэт было значительным. Во французском языке talkie-walkie переводится как рация.

Несколько композиций из альбома были использованы в различных сериалах и фильмах. Например, песня «Alone in Kyoto» была использована как саундтрек к фильму «Трудности перевода» 2003 года, а «Run» звучала в эпизоде сериала «Вероника Марс» — «Никто не поставит ребенка в угол!» и во французском фильме «Лила говорит». Данный альбом был выпущен в некоторых регионах со специальной защитой от копирования компакт-дисков — Copy Control.

Критика 
В основном, Talkie Walkie получил положительные рецензии от критиков. Роб Шеффилд из Rolling Stone назвал альбом "просто замечательным", добавив, что "Air вернулся к тому, что у него лучше всего получается, а именно к элегантно-угрюмым композициям к воображаемым фильмам".

Pitchfork Media поместила альбом Talkie Walkie на 191 строчку в своем рейтинге "Лучшие альбомы 2000-х", а также на 20 место в рейтинге "Лучшие альбомы 2004 года".

Список композиций 
Слова и музыка всех треков написаны группой Air.
 «Venus» — 4:04
 «Cherry Blossom Girl» — 3:39
 «Run» — 4:12
 «Universal Traveler» — 4:22
 «Mike Mills» (названа в честь клипмейкера Майка Миллса) — 4:26
 «Surfing on a Rocket» — 3:43
 «Another Day» — 3:20
 «Alpha Beta Gaga» — 4:39
 «Biological» — 6:04
 «Alone in Kyoto» — 4:51

Примечания

Ссылки 
 Talkie Walkie на Acclaimed Music
 Talkie Walkie на Discogs
 Talkie Walkie на Metacritic

Альбомы, спродюсированные Найджелом Годричем
Альбомы Astralwerks